Greatest Hits — альбом компиляция Ленни Кравица, вышедший в 2000 году. В нём содержатся лучшие песни Ленни Кравица до 2000 года. В этом же году «Greatest Hits», разошёлся 8-миллионным тиражом.

Альбом достиг места № 2 в чарте Billboard 200 и № 12 в английском чарте UK Album Chart. К марту 2008 сборник разошёлся тиражом в 4.5 млн.экз в США и приблизительно в 10,5 млн.экз. по всему миру, став самым успешным диском Кравица. Также альбом стал одним из бестселлеров всего десятилетия.

Диск достиг максимального уровня продаж в США и ему был присвоен 3×платиновый статус  от RIAA за тираж более 3 000 000 экземпляров в апреле 2001 года.

Список композиций

Оригинальное издание

Японское издание 
В японском издании трек № 12 представлен композицией «Is There Any Love In Your Heart», во всём остальном релиз идентичен оригинальному.

Greatest Hits: Limited Tour Edition 

8 ноября 2005 года альбом был переиздан и приурочен к концертному туру Кравица. Были добавлены новые композиции, включая «Dig In» и «Where Are We Runnin'?», из альбомов Lenny и Baptism соответственно.

CD

DVD

Участники записи 
 Ленни Кравиц — вокал, акустическая гитара, электрогитара, ситар, ударные
 Ричард Локер — виолончель
 Барри Финклер — скрипка
 Елена Барере — скрипка
 Ламар Альсоп
 Ричард Сортом
 Джин Ингрэм
 Юджин Мойе
 Рэджис Иандиорио
 Джулиен Барбер

Примечания

Ссылки 
 Лирика композиций альбома на metrolyrics.com
  Lenny Kravitz official site
 Greatest Hits на discogs.com

Альбомы Ленни Кравица
Альбомы Virgin Records